Склад збірної Нідерландів на чемпіонаті Європи 2008

Докладніше...Райян Бабель не потрапив на турнір через травму. Його замінив Халід Булахруз.

Нідерланди
Нідерланди 2008